gromada Wierzchy (powiat brzeziński)
 gromada Wierzchy (powiat kluczborski) (oleski/kluczborski)
 gromada Wierzchy (powiat poddębicki) (sieradzki/poddębicki)